«Плацента» — третий студийный альбом российской певицы Линды. Диск был выпущен лейблом «Кристальная музыка» 27 мая 1999 года. Запись альбома проходила в течение 1998—1999 годов. Продюсером и автором всех песен выступил Максим Фадеев.

«Плацента» записана в жанре электронной музыки, с добавлением элементов популярных, на тот момент, стилей, как например даунтемпо и джангл. Альбом отличается от предыдущих работ певицы более жёстким звучанием и более широким спектром использованных в записи электронных ударных и эффектов.

В поддержку «Плаценты» были выпущены синглы «Взгляд изнутри» и «Отпусти меня». Также на радиостанциях были популярными песни «Золотая вода» (вышедшая ещё до релиза альбома на сборнике «Джем-7») и «Я не могу».

Реакция критики 

Пластинка получила как положительные, так и отрицательные отзывы музыкальных критиков. Ксения Рождественская на сайте «Звуки.Ру» дала альбому положительную оценку и отмечала, что работа показала эволюцию артистки по сравнению с предыдущими пластинками. «В „Плаценте“ Линда успешно балансирует между безразличием и трагизмом, окатывая слушателя то холодноватым безумием, то выверенной нервозностью», — писала критик.

В газете «Живой Zвук» пластинка получила положительную оценку. В издании поставили ей 4 с половиной балла из 5 и писали, что она стала доказательством того, что Фадеев сохранил талант автора песен и продюсера. В газете отметили, что на «Плаценте» были представлены более глубокие и продуманные аранжировки, новая мелодика и гармонии, помноженные на модные стили в диапазоне от трип-хопа до джангла.

Юрий Яроцкий из «Афиши» дал пластинке отрицательную оценку и посчитал, что в отличие от заявленной Фадеевым «модности» звучания, диск оказался вторичен: «На самом деле все звучит так, как будто сели люди, послушали кучу модных пластинок и давай записывать свою „Плаценту“».

Список композиций

Видеоклипы 
Всего на песни из альбома было снято два клипа. Первым, в начале апреля 1999 года сняли клип на песню «Взгляд изнутри». Певица предстала в образе андрогина с красными зрачками и в смирительной рубашке, бьющегося о стены и падающего. В одном из падений Линда сломала ребро, но это не повлияло на концертный график. Первая версия клипа была запрещена цензурой, поэтому его перемонтировали. После выхода клипа Линду обвиняли в подражании Мэрилину Мэнсону.

В июне был снят клип на песню «Отпусти меня», в котором певица снова сменила имидж, представ в образе блондинки.

Участники записи 

 Линда — вокал
 Максим Фадеев — бэк-вокал, продюсирование вокала
 Ольга Дзусова — бэк-вокал
 Михаил Кувшинов — запись, сведение, мастеринг, продюсирование вокала
 Николай Слободчиков — звукоинженер

Примечания

Ссылки 
«Плацента» на Яндекс.Музыке

Альбомы Линды
Альбомы, спродюсированные Максимом Фадеевым